Kaga kan syfta på:

Kaga (hangarfartyg) – ett japanskt hangarfartyg

Geografi

Japan 

 Kaga, Ishikawa – stad, Ishikawa prefektur, 
Kaga (provins) – numera en del av Ishikawa prefektur

Sverige

Kaga socken – en socken i Östergötland
Kaga landskommun – en tidigare kommun som numera utgör en del av Linköpings kommun
Kaga församling – var en församling i Linköpings stift
Kaga kyrka – en kyrkobyggnad i Kaga socken, Linköpings kommun i Östergötland
Kaga distrikt - ett distrikt i Linköpings kommun